Gonozo peut désigner :
 Gonozo, une localité du Cameroun dans la commune de Hina
 Gonozo, une localité du Cameroun dans la commune de Ndoukoula.

Homonymie de localités